Южный Аргалей () — топоним в Агинском Бурятском округе Забайкальского края Российской Федерации.

 Се́льское поселе́ние «Южный Аргалей» — муниципальное образование в Агинском районе.
 Южный Аргалей — село в Агинском районе, административный центр сельского поселения «Южный Аргалей».